Carl Stumm ist der Name folgender Personen:

* Carl Ferdinand von Stumm-Halberg (1836–1901), deutscher Montanindustrieller, freikonservativer Politiker und Reichstagsabgeordneter
 Carl Friedrich Stumm (1798–1848), deutscher Unternehmer der Montanindustrie